Gallio (Vicenza), een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza 
Gallio (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie dikkopjes
Junius Annaeus Gallio, een Romeins politicus uit de 1e eeuw n.Chr.